Lovászy Márton (1864–1927) író, újságíró, országgyűlési képviselő, külügyminiszter
 Lovászy Márton (1891–1975) író, újságíró, lapszerkesztő, előbbi fia